Il doppio maschile del torneo di tennis Pacific Life Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Paul Hanley 7-6(6), 7-6(2).

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2005